Schola (pl. scholæ) est un mot latin issu signifiant « école  » ou « groupe ». Mais son premier sens est, d'après son étymologie grecque (scholê) loisir, spécialement celui consacré à l'étude de l'homme libre.

Dans l'antiquité romaine
 La schola désignait le siège des Collegia, association d'artisans de la Rome antique.
 Les Scholæ palatinæ étaient des troupes d'élite formées par Constantin le Grand au . (cf. paladin)
 Plus généralement, les scholæ désigneront des unités de la garde impériale qui survivront dans l'Empire byzantin jusqu'au .

Voir aussi
 La Schola Cantorum était une école de chant liturgique chrétien, au Moyen Âge et au-delà, spécialisée dans le plain-chant et le chant polyphonique.

Des écoles de chant, et plus généralement de musique, non rattachées à une église particulière, se sont inspirées de ce modèle depuis :
 la Schola Cantorum de Paris, créée en 1894 par le compositeur Vincent d'Indy ;
 la Schola Cantorum de Bâle (appelée aussi Schola Cantorum basiliensis), créée en 1933 par le chef d'orchestre et mécène suisse Paul Sacher ;
 Des chœurs ou ensembles vocaux portant ce nom existent aussi actuellement. Par exemple :
 la Schola Cantorum londiniensis, ensemble vocal créé à Londres par le musicologue, chef de chœur et professeur Denis Stevens (1922-2004) ;
 la Schola Sainte Cécile, créée à Paris en 2000 ;
 la Yale Schola Cantorum, à l'université Yale (États-Unis) ;
 la Schola Cantorum de Nantes ;
 etc.

 la Schola Medica Salernitana était la première université de médecine d’Europe et la plus importante source de savoir médical en Europe au début du Moyen Âge.
 les schole veneziane furent des associations d'arts, de métiers, de charité et de dévotion.
 La Schola est une île italienne dans le canal de Sicile.